Grejs (plaats), plaats in Denemarken
 Grejs (parochie), parochie in Denemarken